Bielik ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Bielik-Robson (* 1966), polnische Philosophin und Publizistin
 Július Bielik (* 1962), slowakischer Fußballspieler
 Krystian Bielik (* 1998), polnischer Fußballspieler
 Ladislav Bielik (1939–1984), slowakischer Fotograf
 Paľo Bielik, (Pseudonym Ján Bukva; 1910–1983), slowakischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor

Bielik bezeichnet:

 Typ Bielik, polnischer Fährschiffstyp

Siehe auch:
 Bieligk
 Bielig